Edificio La Unión y el Fénix puede hacer referencia a:
 Edificio La Unión y el Fénix (Albacete), edificio en Albacete, España.
 Edificio La Unión y el Fénix (Alicante), edificio en Alicante, España.
 Edificio de La Unión y El Fénix Español (Barcelona), edificio en Barcelona, España.
 Edificio de la Unión y el Fénix (Córdoba), edificio en Córdoba, España.
 Edificio La Unión y el Fénix (Madrid), edificio en el paseo de la Castellana, en Madrid, España.
 Edificio La Unión y el Fénix Español, edificio en la calle de Alcalá, en Madrid, España.
 Edificio de La Unión y el Fénix (Gran Vía), edificio en la Gran Vía, en Madrid, España.
 Edificio de La Unión y el Fénix Español (Sevilla), edificio en Sevilla, España.
 Edificio La Unión y el Fénix (Valencia), edificio en Valencia, España.
 Edificio de la Unión y el Fénix (Valladolid), edificio en Valladolid, España.